A patriarchátus lehetséges jelentései:
 pátriárkaság
 patriarchátus, apajogúság, apajogú társadalom